Die Saison 2010/11 der Bayernliga war die 66. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Spielzeit begann am 24. Juli 2010 und endete am 28. Mai 2011. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der FC Ismaning mit drei Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt 04. Da Ismaning keine Lizenz für die Regionalliga beantragt hatte, stiegen die zweitplatzierten Ingolstädter in die Regionalliga.

Die Abstiegsplätze belegten der SV Schalding-Heining und Freie TuS Regensburg. Da die Mannschaften auf den Rängen 15 und 16 am Saisonende punktgleich waren, spielten sie in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Liga. Dort schaffte die SpVgg Bayern Hof den Sprung auf den Relegationsplatz, während die SpVgg Bayreuth als dritte Mannschaft direkt abstieg. In der anschließenden Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern schaffte die SpVgg Bayern Hof den Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der VfL Frohnlach, der SB DJK Rosenheim und der SC Eltersdorf als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde qualifizierte sich der TSV Gersthofen als vierter Aufsteiger.

Der Torschützenkönig wurde Benjamin Neunteufel vom SV Schalding-Heining mit 25 Treffern.

Abschlusstabelle 

		

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Platzierungsspiel 
Da die Mannschaften auf den Rängen 15 und 16 punktgleich waren, gemäß den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands sowohl das Torverhältnis als auch der direkte Vergleich in solch einem Fall aber nicht als Kriterium zur Platzierungsermittlung herangezogen wird, spielten die Mannschaften nach Beendigung der Saison ein Platzierungsspiel, um den dritten Direktabsteiger in die Landesliga Bayern zu ermitteln. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Bamberg statt.

Während der Verlierer abstieg, qualifizierte sich der Sieger für die Relegationsrunde, an der auch die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln teilnahmen.

|}

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus.

In den Spielen trafen in Schwabach die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, die SpVgg Selbitz, und Süd, der TSV Gersthofen, und der Bayernliga-Vertreter SpVgg Bayern Hof auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, die zweite Mannschaft des SSV Jahn Regensburg, in Weiden in der Oberpfalz aufeinander. Durch die Siege waren der TSV Gersthofen somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Hof den Klassenerhalt schaffte.

|}

Zuschauertabelle 
Mit 15.529 Besuchern in der gesamten Saison hatte der Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 die meisten Zuschauer vor dem TSV Buchbach mit 12.020 Zuschauern.

Spielstätten

Weblinks 
 Bayernliga 2010/11 bei kicker.de

2010
Fußballsaison 2010/11